Careva džamija u Foči
Careva džamija u Sarajevu
Careva džamija u Višegradu